Renardy ist der Name von

 Christine Renardy, französische Schauspielerin
 David Renardy
 Henri Renardy (1801–1840)
 Jean Renardy (1878–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Marissa Renardy
 Ossy Renardy, österreichischer Musiker	
 Yuriko Yamamuro Renardy, Mathematiker